El Torneig de Wimbledon 2011, conegut oficialment com a Wimbledon Championships 2011, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre gespa que pertany a la categoria de Grand Slam. La 125a edició es va celebrar entre el 20 de maig i el 3 de juny de 2011 a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, barri de Londres, Anglaterra.

Notícies 
 El serbi Novak Đoković va guanyar el seu primer títol a Wimbledon, segon de la temporada, i tercer de la seva carrera. Amb aquesta victòria seguia millorant l'excepcional temporada 2011 amb el vuitè títol de l'any i una marca provisional de 48 victòries i només una derrota. També va aconseguir trencar el duopoli mantingut pel manacorí Rafael Nadal i Roger Federer en aquest torneig, ja que havien conquerit totes les edicions des del títol aconseguit per Lleyton Hewitt el 2002. Nadal no va poder defensar el títol aconseguit en l'edició anterior i perdia per cinquena ocasió en aquesta temporada davant Đoković en una final.

 La tennista txeca Petra Kvitová va aconseguir el seu primer títol de Grand Slam. Curiosament, és la primera ocasió en l'Era Open que la vuitena cap de sèrie guanya un títol de Grand Slam.

 Els germans estatunidencs Bob Bryan i Mike Bryan van aconseguir el seu onzè títol de Grand Slam igualant la fita aconseguida per la parella formada pels australians Todd Woodbridge i Mark Woodforde, la millor parella masculina de l'Era Open i segona en la història del tennis. També era el segon títol a Wimbledon després de la victòria del 2006 en la cinquena final que disputaven, i també el segon Grand Slam de l'any després del títol a l'Open d'Austràlia. La parella formada per Robert Lindstedt i Horia Tecau van perdre la segona final consecutiva a Wimbledon.

 La parella femenina Květa Peschke i Katarina Srebotnik van aconseguir el seu primer títol de Grand Slam conjuntament alhora que també aconseguien pujar fins al lloc més alt del rànquing de dobles.

 La parella mixta formada per la txeca Iveta Benešová i l'austríac Jurgen Melzer van aconseguir el seu primer títol de Grand Slam en aquesta categoria. Melzer havia aconseguit el títol de dobles masculins en l'edició anterior.

 El tennista serbi Novak Đoković va esdevenir nou número 1 del rànquing individual masculí després de derrotar el francès Jo-Wilfried Tsonga a semifinals. Aquest ascens es devia a la fantàstica temporada 2011 que va registrar, incloent una marca de 47−1 victòries i derrotes fins al moment que li van permetre guanyar set títols. Entre ells hi havia l'Open d'Austràlia i quatre Masters 1000, tots quatre superant al balear Rafael Nadal en la final, que era el número 1 fins al moment. Va esdevenir el 25è tennista en arribar al número 1 des de l'Era Open, el primer serbi a fer-ho, acabant amb les 56 setmanes que portava Nadal consecutivament. Alhora també acabava amb el duopoli que havien mantingut al suís Roger Federer i Nadal des del febrer de 2004 dominant la posició més alta del rànquing.

 La República Txeca va aconseguir el triplet femení amb els títols individual de Petra Kvitová, el de dobles femenins amb Květa Peschke i el de dobles mixtos amb Iveta Benešová.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Rafael Nadal (Final)
  Novak Đoković (Campió)
  Roger Federer (Quarts de final)
  Andy Murray (Semifinals)
  Robin Soderling (3a ronda)
  Tomas Berdych (4a ronda)
  David Ferrer (4a ronda)
  Andy Roddick (3a ronda)
  Gael Monfils (3a ronda)
  Mardy Fish (Quarts de final)
  Jurgen Melzer (3a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (Semifinals)
  Viktor Troicki (2a ronda)
  Stanislas Wawrinka (2a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Nicolás Almagro (3a ronda)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Mikhaïl Iujni (4a ronda)
  Michael Llodra (4a ronda)
  Florian Mayer (2a ronda)
  Fernando Verdasco (2a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (1a ronda)
  Janko Tipsarevic (1a ronda)
  Juan Martín del Potro (4a ronda)
  Juan Ignacio Chela (2a ronda)
  Guillermo García-López (2a ronda)
  Marin Cilic (1a ronda)
  David Nalbandian (3a ronda)
  Nikolai Davidenko (1a ronda)
  Thomaz Bellucci (1a ronda)
  Milos Raonic (2a ronda)
  Màrkos Bagdatís (3a ronda)

Individual femení 
 <li>  Caroline Wozniacki (4a ronda)
 <li>  Vera Zvonariova (3a ronda)
 <li>  Li Na (2a ronda)
 <li>  Viktória Azàrenka (Semifinals)
 <li>  Maria Xaràpova (Final)
 <li>  Francesca Schiavone (3a ronda)
 <li>  Serena Williams (4a ronda)
 <li>  Petra Kvitova (Campiona)
 <li>  Marion Bartoli (Quarts de final)
 <li>  Samantha Stosur (1a ronda)
 <li>  Andrea Petkovic (3a ronda)
 <li>  Svetlana Kuznetsova (3a ronda)
 <li>  Agnieszka Radwańska (2a ronda)
 <li>  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
 <li>  Jelena Janković (1a ronda)
 <li>  Julia Goerges (3a ronda)
 <li>  Kaia Kanepi (1a ronda)
 <li>  Ana Ivanović (3a ronda)
 <li>  Yanina Wickmayer (4a ronda)
 <li>  Peng Shuai (4a ronda)
 <li>  Flavia Pennetta (3a ronda)
 <li>  Shahar Pe'er (1a ronda)
 <li>  Venus Williams (4a ronda)
 <li>  Dominika Cibulková (Quarts de final)
 <li>  Daniela Hantuchová (3a ronda)
 <li>  Maria Kirilenko (3a ronda)
 <li>  Jarmila Gajdosova (3a ronda)
 <li>  Iekaterina Makàrova (1a ronda)
 <li>  Roberta Vinci (3a ronda)
 <li>  Bethanie Mattek-Sands (1a ronda)
 <li>  Lucie Safarova (2a ronda)
 <li>  Tsvetana Pironkova (Quarts de final)

Doble masculí 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campions)
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (2a ronda)
  Rohan Bopanna /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (1a ronda)
  Jurgen Melzer /  Philipp Petzschner (Quarts de final)
  Michael Llodra /  Nenad Zimonjic (Semifinals)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecau (Final)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Mark Knowles /  Lukasz Kubot (1a ronda)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (3a ronda)
  Juan Ignacio Chela /  Eduardo Schwank (3a ronda)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (2a ronda)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (3a ronda)
  Marc López /  David Marrero (2a ronda)
  Daniele Bracciali /  Frantisek Cermak (2a ronda)

Doble femení 
 <li>  Vania King /  Iaroslava Xvédova (2a ronda)
 <li>  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (Campiones)
 <li>  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Quarts de final)
 <li>  Sania Mirza /  Ielena Vesninà (Semifinals)
 <li>  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (2a ronda)
 <li>  Nàdia Petrova /  Anastassia Rodiónova (Quarts de final)
 <li>  Andrea Hlavackova /  Lucie Hradecka (1a ronda)
 <li>  Shuai Peng /  Jie Zheng (Quarts de final)
 <li>  Julia Goerges /  Maria Kirilenko (1a ronda)
 <li>  Iveta Benesova /  Barbora Zahlavova-Strycova (3a ronda)
 <li>  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (2a ronda)
 <li>  Yung-Jan Chan /  Monica Niculescu (2a ronda)
 <li>  Daniela Hantuchova /  Agnieszka Radwanska (3a ronda)
 <li>  Cara Black /  Shahar Peer (3a ronda)
 <li>  Chia-Jung Chuang /  Su-Wei Hsieh (1a ronda)
 <li>  Olga Govortsova /  Al·la Kudriàvtseva (2a ronda)

Doble mixt 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (Quarts de final)
  Iaroslava Xvédova /  Maks Mirni (2a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjic (3a ronda)
  Ielena Vesninà /  Mahesh Bhupathi (Final)
  Kveta Peschke /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (2a ronda)
  Sania Mirza /  Rohan Bopanna (Quarts de final)
  Barbora Zahlavova Strycova /  Philipp Petzschner (2a ronda)
  Yung-Jan Chan /  Daniel Nestor (Semifinals)

 <li>  Iveta Benesova /  Jurgen Melzer (Campions)
 <li>  Lisa Raymond /  Dick Norman (2a ronda)
 <li>  Nàdia Petrova /  Mark Knowles (3a ronda)
 <li>  Flavia Pennetta /  Daniele Bracciali (renúncia)
 <li>  Lucie Hradecka /  Frantisek Cermak (2a ronda)
 <li>  Cara Black /  Leander Paes (Quarts de final)
 <li>  Meghann Shaughnessy /  Andy Ram (3a ronda)
 <li>  Andrea Hlavackova /  David Marrero (2a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2011
Competicions tennístiques del 2011